Соревнования в плавании на 50 метров баттерфляем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 2 и 3 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 10:44 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:07, а финал — 3 августа в 18:17.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания 

 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки 
 Результаты — страницы 11, 12, 33, 55

50 м, баттерфляй, мужчины